Убик:
 Убик — река в России, протекающая в Кемеровской области.
 Убик — роман американского писателя-фантаста Филипа К. Дика, впервые опубликованный в 1969 году.

Ubik:
  — видеоигра 1998 года, основанная на книге Филипа.
  — сингл 2000 года немецкого диджея Тимо Мааса.